

Patronymes 
Sereni (variantes : Seren, Serena, Sereno, Serenella, Serenello, Serenelli) est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Ada Feinberg-Sereni (1930-), femme politique israélienne ;
 Emilio Sereni (1907-1977), journaliste et homme politique italien ;
 Enzo Sereni (1905-1944), sioniste et résistant italien, cofondateur du kibboutz Guivat-Brener ;
 Mario Sereni (1928-2015), baryton italien ;
 Matteo Sereni (né en 1975), footballeur italien ;
 Vittorio Sereni (1913-1983), écrivain et poète italien ;

Toponymes 
 , un kibboutz du centre d'Israël fondé en 1948 ;

Voir aussi 
 Serena
 Serényi (Serény, Sereny, )

Patronyme italien
Patronyme juif